Чарльз Кей О́гден (; 1 июня 1889, Флитвуд — 21 марта 1957, Лондон) — английский писатель, философ и лингвист, создатель международного искусственного языка бейсик-инглиш.

Современники описывают его как универсального человека, отличавшегося в то же время эксцентричностью аутсайдера. Принимал участие во многих начинаниях, связанных с литературой, политикой, искусством и философией. Был известен как редактор, переводчик и активист, выступающий за реформу английского языка.

По воспоминаниям современников, предпочитал чтобы его называли по инициалам C. K., никогда не пользовался именем Чарльз, изредка использовал своё второе имя Кей.

Биография 

Родился в  в  (графство Ланкашир) 1 июня 1889 года, где его отец Чарльз Б. Огден заведовал пансионом. Получил образование в  и Россалле, выиграв стипендию для обучения в  в Кембриджском университете.

Обучаясь в колледже организовал «общество еретиков», выступавшее против обязательного посещения часовни колледжа и за свободу религиозных дискуссий. 17 ноября 1911 в кембриджской ратуше (:en:guildhall) состоялась встреча данного общества с Г. К. Честертоном. Тогда состоялся их известный диалог:

Огден: …Я утверждаю, что совершенно верно то, что у меня есть интуитивное понимание того, что я существую.

Г-н Честертон: Берегите его

Огден оставался президентом общества еретиков в течение 10 лет.

В 1912 он становится основателем еженедельного журнала Cambridge Magazine.

В 1928 году написал прославившие его книги «Basic English Text Books : ABC of Basic English» и «Basic by Examples».

Вклад в науку

См. также 
 Википедия на упрощённом английском языке

Примечания

Ссылки 
 
 C. K. OGDEN : A Collective Memoir  ISBN 0301 76061 6

Создатели и пропагандисты языков
Basic English
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)